HMS Dryad je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Dryad (1795) 
 HMS Dryad (1860)

Dryad